Dúvida
Ou ainda:
Dúvida (filme)
Rio da Dúvida

Desambiguação